2 miejscowości w Polsce: 
 Silno – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. toruńskim, w gminie Obrowo 
 Silno – wieś w woj. pomorskim, w pow. chojnickim, w gminie Chojnice 
2 miejscowości na Ukrainie:
 Silno – wieś w obwodzie wołyńskim, w rejonie kiwercowskim
 Silno – wieś w obwodzie wołyńskim, w rejonie lubomelskim

Zobacz też: Silno Małe

Linki zewnętrzne